Монтвила
 Монтвила, Витаутас  (1902—1941) — литовский поэт, переводчик.
 Монтвила, Йонас (1873—1910) — работник литовской печати в США, переводчик.
 Монтвила, Юозас (1885—1912) — литовский католический священник, деятель культуры.